Barragán ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Barragán (* 1987), spanischer Fußballspieler
 Eduardo Barragán (* 1951), kolumbianischer Boxer
 Enrique Barragán (* 1934), uruguayischer Sportschütze
 Ismael Barragán (* 1986), spanischer Fußballspieler 
 Javier Moctezuma Barragán (* 1953), mexikanischer Botschafter
 Luis Barragán Morfín (1902–1988), mexikanischer Architekt
 Luis Guízar y Barragán (1895–1981), mexikanischer Geistlicher, Bischof von Saltillo
 María José Barragán-Paladines (* 1974), Biologin und wissenschaftliche Direktorin der Charles Darwin Foundation
 Nanette Barragán (* 1976), US-amerikanische Politikerin
 Pablo Barragán (* 1987), spanischer Klarinettist